Bells kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Bells (Tennessee)
Bells (Texas)

Bells (album), muziekalbum van Laura jansen